А́ль-Аглі́ (; що українською мовою перекладається як «національний») — назва низки футбольних клубів в Арабському світі:

 Аль-Аглі (Джидда)

 Аль-Аглі (Каїр)

 Аль-Аглі (Манама)

 Аль-Аглі (Сана)

 Аль-Аглі (Доха)

 Аль-Аглі (Бенгазі)
 Аль-Аглі (Триполі)

 Аль-Аглі (Дубай)

 Аль-Аглі (Вад-Медані)

Посилання 
 Список команд с назвою «Ахлі»